12073 Larimer – asteroide della fascia principale
 contea di Larimer – contea del Colorado, negli Stati Uniti d'America